

Географічні об'єкти 
 Бистрий — село в Україні, Львівська область
 Бистрий — річка у Хустському районі Закарпатської області, притока Тереблі (басейн Дунаю).
 Бистрий — гідрологічний заказник в Україні, Закарпатська область.
 Бистрий — заповідне урочище в Україні, Івано-Франківська область.

Прізвище 
 Бистрий